Хреновское сельское поселение — наименование нескольких муниципальных образований в Воронежской области:
 Хреновское сельское поселение — муниципальное образование в Бобровском районе
 Хреновское сельское поселение — муниципальное образование в Новоусманском районе